Суррои () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Суррои, Ветон (род. 1961) — косовский журналист, публицист и политик, основатель и лидер Реформистской партии ORA.
 Суррои, Реджаи (1929—1988) — югославский журналист, дипломат и политик родом из Косово.